

Текес — село, Райимбецький район, Алматинська область
 Текес — річка в Казахстані (Алматинська область) та Китаї (Сіньцзян-Уйгурський автономний район)

Текес — селище, Ілі-Казахська автономна область, Сіньцзян-Уйгурський автономний район
 Текес — повіт, Ілі-Казахська автономна область, Сіньцзян-Уйгурський автономний район